Lvovka (Oriol), localitat de la província d'Oriol, a Rússia
 Lvovka (Saràtov), localitat de la província de Saràtov, a Rússia